Osváth Tibor (1897–?) író, újságíró
Osváth Tibor (1929) botanikus